«Приорбанк» — белорусский коммерческий банк. Основным бенефициарным собственником «Приорбанк» ОАО является Raiffeisen Landesbanken Holding AG (Австрия) — дочерняя компания Raiffeisen Bank International AG.

«Приорбанк» — универсальный банк, предоставляющий широкий спектр банковских услуг. Банк занимает лидирующую позицию на белорусском финансовом рынке, а также является одним из самых эффективных банков в группе Raiffeisen.

Центральный офис «Приорбанка» расположен в Минске.

История 
В 1989 году банк был зарегистрирован как Минский инновационный банк. Банк специализировался на финансировании новаторских проектов. Акционерами нового финансового института стали передовые на то время предприятия СССР — БелавтоМАЗ, Минский тракторный завод, Минский завод холодильников и вычислительной техники,Горизонт, НПО «Порошковой металлургии», Городское Управление «Промстройбанк» и ряд высших учебных заведений страны. Через год, с приходом на должность Председателя Правления Сергея Костюченко, было принято решение сделать банк универсальным. Вскоре он получил своё нынешнее название — «Приорбанк».

Дальнейшую судьбу банка определили проведённый в 1991-м году процесс акционирования, а также получение Генеральной лицензии на совершение операций в иностранных валютах. «Приорбанк» стал одним из основателей национальной карточной системы «БелКарт», инициировал введение в банковскую систему Беларуси последних разработок в области безналичных расчетов. Стал первым среди белорусских кредитно-финансовых институтов членом платёжных ассоциаций VISA International и MasterCard/Europay, а также присоединился к системе REUTER и системе электронных платежей S.W.I.F.T.

В 1994—1995 годах «Приорбанк» открыл свои представительства в Германии, Польше и России. Аудиторскую проверку проводили Coopers&Lybrand, Price Waterhouse, Ernst&Young.

Вскоре было подписано соглашение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. Совместно с ЕБРР мы реализовали проекты в важных для нашей страны направлениях — дорожном строительстве, рынке стройматериалов и информационных технологий. Наша репутация как надёжного финансового партнёра всё более укреплялась.

В 2003 году контрольный пакет акций «Приорбанка» приобрела крупнейшая банковская группа в Центральной и Восточной Европе — Райффайзен Интернешнл. Были оптимизированы бизнес-процессы, внедрены современные банковские и информационные технологии, а также системы контроллинга, которые позволяют производить оценку эффективности и выявлять потенциал дальнейшего развития.

В декабре 2005 года при содействии «Приорбанка», Райффайзен Центральбанка Австрия АГ (RZB) и Внешторгбанка Республика Беларусь получила международный синдицированный кредит в размере $32 млн. Эти средства были направлены на развитие инфраструктуры и социальных программ республики. Кроме того, банк первым начал финансирование строительства сети гипермаркетов.

Сегодня «Приорбанк» занимает лидирующие позиции по привлечению иностранных инвестиций и выпуску кредитных карт. Банк успешно сотрудничает с RZB, Европейским Банком Реконструкции и Развития, Международной финансовой корпорацией, Экспортно-Импортным банком (Тайвань) и многими другими международными финансовыми организациями.

В 2016 году «Приорбанк» сообщил, что стал первым банком в Беларуси с мобильным приложением, совместимым с Apple Watch.

В 2017 году Приорбанк вошёл в список 100 лучших банков мира по версии британского журнала Euromoney.

Собственники и руководство 
Акционеры банка:
 87,74 % — Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ (Raiffeisen CIS Region Holding GmbH), Австрия;
 6,31 % — Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь;
 1,11 % — прочие юридические лица;
 4,84 % — физические лица.

Председатель правления — Сергей Александрович Костюченко, № 50 в топ-200 самых влиятельных бизнесменов Белоруссии по версии «Ежедневника».

Награды 

На протяжении множества лет банк отмечался индустриальными наградами:

Журнал «Global Finance»:
 Лучший банк Беларуси (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2019);
 Лучший банк Беларуси по проведению валютно-обменных операций (2004, 2006)

Журнал «The Banker»:
 Банк года в Беларуси (2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017)

Raiffeisen Bank International:
 Наиболее эффективный банк сети Raiffeinsen (2004);
 Лучший банк сети Raiffeisen в области погашения проблемных долгов ФЛ и микроклиентов в категории «Recovery» (2013)

Журнал «Euromoney»:
 Лучший банк Беларуси (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2016, 2017, 2018)
 
Европейский банк реконструкции и развития:
 Наиболее активный банк в финансировании внешней торговли в Республике Беларусь (2006, 2007, 2008, 2012, 2014, 2015);
 Наиболее активный банк-эмитент в Беларуси (2009, 2016, 2017, 2018)

Журнал «EMEA Finance»:
 Лучший иностранный банк Беларуси (2010, 2016, 2017, 2019, 2020);
 Лучший инвестиционный банк Беларуси (2017, 2019, 2020)

Commerzbank:
 Награда за проведение коммерческих платежей и банковских переводов (2011);
 Trade Award — за выдающееся сотрудничество в сфере документарных операций и международной торговли (2014, 2017);
 STP Excellent Quality Award (2014)

Платежная система Visa:
 За достижение наивысшего уровня эффективности по опротестованию операций среди других банков-участников международной платежной системы (2013);
 Consumer debit issuer: Authorization approval rate international (2014);
 Issuer: Risk efficiency domestic (2014);
 Issuer: Risk efficiency international (2014);
 За самый высокий темп роста безналичных платежей по картам Visa Classic (2015);
 За выпуск первого в Республике Беларусь премиального продукта для юридических лиц (2015);
 За самый высокий темп роста эмиссии бесконтактных карт Visa (2017);
 За вклад в развитие финтех индустрии в Республике Беларусь (2017);
 За активное участие и продвижение инициатив Visa, посвященных Зимним Олимпийским играм 2018 в Пхенчхане (2017)

Международная факторинговая ассоциация International Factors Group:
 Лучший банк в сфере продвижения экспортного факторинга

Международный форум «Рынок капитала Республики Беларусь»:
 Лучшая аналитика по финансовым рынкам

Citibank NA
 Straight Through Processing Excellence Award (2015, 2016, 2017)

Информационное агентство Cbonds:
 Лучшая аналитика по финансовым рынкам Беларуси

Министерство культуры Республики Беларусь:
 Меценат культуры (2016, 2017, 2018);
 Меценат изобразительного искусства (2017) 

Премия «Банк года — 2016» 
 номинация «Лучший среди средних и малых» — 1 место;
 номинация «Самый успешный иностранный банк Беларуси — 2016» — 1 место;
 номинация «Лучший региональный банк Беларуси — 2016» — 2 место.

Премия «Банк года — 2017»
 номинация «Лучший банк — 2017» (среди крупных) — 1 место;
 номинация «Самый успешный иностранный банк — 2017» — 1 место;
 номинация «Лучший региональный банк Беларуси — 2017» — 2 место;
 номинация «Кредитор года — 2017» — 3 место;
 номинация «Лучший управляющий — 2017» — 1 место (Костюченко Сергей Александрович, ОАО «Приорбанк»).

Премия «Банк года — 2018»
 номинация «Банк года Беларуси — 2018: гран-при» — победа
 номинация «Лучший среди крупных — 2018» — 1 место
 номинация «Инновационный банк — 2018: технологии» — 3 место
 номинация «Лидер кредитования — 2018» — 1 место
 номинация «Вклад в науку — 2018» — 2 место
 номинация «Корпоративно-социальная ответственность — 2018» — 3 место
 номинация «Банк с иностранным капиталом — 2018» — 1 место.

Премия «Банк-года — 2019»
 номинация «Лучший банк среди крупных — 2019» — 1 место
 номинация «Инновационный банк — 2019: продукты» — 2 место
 номинация «Лидер кредитования — 2019» — 2 место
 номинация «Корпоративно-социальная ответственность — 2019» — 1 место
 номинация «Банк с иностранным капиталом — 2019» — 2 место.

См. также 
 Raiffeisen International Bank Holding

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Банки Белоруссии
Raiffeisengruppe